Il singolare del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Luis Herrera che ha battuto in finale Jaime Yzaga 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Jaime Yzaga (finale)
 Luis Herrera (Campione)
 Todd Witsken (primo turno)
 Francisco Montana (secondo turno)

 Claudio Pistolesi (primo turno)
 Chuck Adams (semifinali)
 Robbie Weiss (primo turno)
 Alex O'Brien (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ponte Vedra Challenger 1992